Кощуг:
 Кощуг, Иван Фёдорович (1844—1878) — ботаник и врач.
 Кощуг, Сергей Иванович (род. 1967) — молдавский и российский футболист, игрок в мини-футбол.